Cette page contient les pages d'homonymie de Sturler, de Sturler et Stürler.

 famille Sturler, ou famille de Sturler depuis 1472, une famille noble de Berne ;

 Jean Guillaume de Sturler ou Johan Willem de Sturler (1774-1855), un colonel néerlandais ;
 Manuel von Stürler (1968-), un réalisateur franco-suisse.